

Geografie
Australië:
Cleveland (Queensland)
Cleveland (Tasmanië)

Canada:
Cleveland (Canada)

Verenigd Koninkrijk:
Cleveland (Engeland), een voormalig graafschap van Engeland

Verenigde Staten:
Cleveland (Ohio), een grote stad in de Amerikaanse staat Ohio
Cleveland (Alabama)
Cleveland (Florida)
Cleveland (Georgia)
Cleveland (Illinois)
Cleveland (Minnesota)
Cleveland (Minneapolis), een buurt in de stad Minneapolis
Cleveland (Mississippi)
Cleveland (Missouri)
Cleveland (New York)
Cleveland (North Carolina)
Cleveland (North Dakota)
Cleveland (Oklahoma)
Cleveland (Tennessee)
Cleveland (Texas)
Cleveland (Utah)
Cleveland (Virginia)
Cleveland (Washington)
Cleveland (Wisconsin)

Zuid-Afrika:
Cleveland (Zuid-Afrika)

Zie ook
Mount Cleveland, voor een overzicht van bergen en vulkanen

Personen met de voor- of achternaam Cleveland
Frances Folsom Cleveland, de echtgenoot van Grover Cleveland, en de 28e first lady van de Verenigde Staten
Grover Cleveland Alexander, een Amerikaanse honkbalspeler
Rose Cleveland, de zus van Grover Cleveland, en de 27e first lady van de Verenigde Staten
 Benjamin Cleveland, Amerikaanse patriot
 Carol Cleveland, een Britse actrice
 Dick Cleveland, een Amerikaanse zwemmer
 Esther Cleveland, dochter van Grover en Frances Cleveland
 Grover Cleveland, 22e en 24e president van de Verenigde Staten (1885–1889 en 1893–1897)
 James Cleveland, een gospelzanger en componist
 Moses Cleaveland, een advocaat, politicus en soldaat
 Ruth Cleveland, dochter van Grover en Frances Cleveland
 Cleveland Amory, dierenrechtenactivist en schrijver

Televisie
 The Cleveland Show, een Amerikaanse animatieserie van Fox, spin-off van Family Guy
Cleveland Brown, een personage uit Family Guy en The Cleveland Show
Cleveland Brown Jr., zoon van Cleveland Brown en personage uit Family Guy en The Cleveland Show

Voertuigen
Cleveland (Middlesbrough), een Brits historisch motorfietsmerk
Cleveland (motorfietsmerk uit Cleveland), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Schepen
USS Cleveland (C-19)
USS Cleveland (CL-55)
USS Cleveland (LPD-7)

Sport
Cleveland Browns, een professioneel American footballteam uit Cleveland, Ohio
Cleveland (circuit), een racecircuit in Cleveland (Ohio)